Metrolinie 5 steht für
 Metrolinie 5 (Barcelona)
 Metrolinie 5 (Montreal)
 Métrolinie 5 (Paris)
 Linie 5 (Metro Sankt Petersburg)
 Linie 5 (Metro Madrid)